Palmareño – abitanti di Palmar de Troya
Palmareño – abitanti di San José del Palmar